De vijftiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op zondag 20 juli 2014 en ging van Tallard naar Nîmes over een afstand van 222 km.

Parcours 
Het was een vlakke rit zonder beklimmingen. De etappe had een tussensprint op 175,5 km bij La Galine (Saint-Rémy-de-Provence).

Verloop 
Martin Elmiger ontsnapte meteen vanaf de start, en kreeg Jack Bauer mee. Ze kregen een maximale voorsprong van bijna 9 minuten.

70 kilometer voor de finish zorgde zijwind voor onrust in het peloton, waardoor enkele rijders moesten lossen en de voorsprong van de koplopers snel terugliep, van ruim 6 minuten naar minder dan 2 minuten in 15 kilometer. BMC probeerde het peloton te laten breken, maar dit mislukte. Ruim 20 kilometer voor de finish, op een kletsnatte weg, reed Michał Kwiatkowski een tijdje weg uit het peloton.

Tony Martin en Jan Bakelants deden in de laatste 5 kilometer nog pogingen uit het peloton te ontsnappen. Elmiger en Bauer werden in de laatste meters teruggepakt, terwijl zowel zij als het peloton al met de sprint bezig waren. Alexander Kristoff won de sprint, en haalde daarmee zijn tweede overwinning in deze Ronde.

Tussensprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 15e etappe op www.letour.fr

15
Sportevenement in Occitanie
Sport in Nîmes